Йо́ханн Хо́рват (; 20 мая 1903 — 30 июля 1968) — австрийский футболист, нападающий. Участник чемпионата мира 1934 года. Выступал за «Зиммеринг», венский «Рапид», венский «Ваккер», «Вену» и «Полицай». За сборную Австрии провел 46 матчей, забив 29 мячей. Дебютировал в 1924 году в игре со сборной Германии.

Достижения 
 Обладатель Кубка Митропы: 1927, 1928
 Чемпион Австрии: 1929, 1930, второй призёр — 1928
 Финалист Кубка Австрии: 1929

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на rapidarchiv.at

Игроки сборной Австрии по футболу
Футболисты Австрии
Игроки ФК «Ваккер» Вена
Игроки ФК «Зиммеринг»
Игроки ФК «Рапид» Вена
Игроки ФК «Вена»